

Persone
 Alessio De Filippis – attore e doppiatore italiano, fratello di Stefano
 Lodovico De Filippis – calciatore italiano
 Maria Teresa de Filippis – pilota automobilistica italiana
 Riccardo De Filippis – attore italiano
 Stefano De Filippis – attore e doppiatore italiano, fratello di Alessio
 Vincenzo De Filippis – matematico, filosofo e patriota italiano

De Filippis Delfico
 De Filippis Delfico – famiglia italiana
 Gregorio De Filippis Delfico – politico, poeta e scrittore italiano
 Melchiorre De Filippis Delfico – compositore, librettista e caricaturista italiano
 Troiano De Filippis Delfico – politico italiano del Regno d'Italia

Pagine correlate
De Filippi
De Filippo
Di Filippo